Mercator ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite zwischen Mare Nubium und Palus Epidemiarum, unmittelbar südöstlich des Kraters Campanus und nördlich von Capuanus.
Der Kraterrand ist erodiert und das Innere eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem Kartografen und Mathematiker Gerhard Mercator offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Mercator auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Gerhard Mercator als Namensgeber